Prost bezeichnet

 Prost Grand Prix, Formel-1-Rennstall
 einen Trinkspruch, siehe Prosit
 Prost (Magazin), ein österreichisches Fachmagazin für Ernährung, Gastronomie, Hotellerie und Tourismus

Prost oder Prošt ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Prost (* 1955), französischer Rennfahrer
 Antoine Prost (* 1933), französischer Historiker
 August Prost (1852–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler, Opernsänger und Gesangspädagoge
 Auguste Prost (1817–1896), französischer Historiker
 Claude Jean-Prost (1936–2018), französischer Skispringer
 Dietrich W. Prost (1928–2000), deutscher Organist
 Ernst Prost (* 1957), deutscher Unternehmer
 Felix Prost, Pseudonym des deutschen Dichters Kurt Hertha
 Henri Prost (1874–1959), französischer Architekt und Stadtplaner
Jacques Prost (* 1946), französischer Physiker
 Kimberly Prost (* 1958), kanadische Juristin und Richterin am Internationalen Strafgerichtshof
 Nicolas Prost (* 1981), französischer Rennfahrer
 Nicolas Jean-Prost (* 1967), französischer Skispringer
 Philippe Prost (* 1959), französischer Architekt, Stadtplaner, Hochschullehrer und Autor
 Primož Prošt (* 1983), slowenischer Handballspieler
 Samuel Prost (* 1995), deutscher Schauspieler
 Tadeu Henrique Prost (1915–1994), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Belém do Pará
 Winfried Prost (* 1956), deutscher Sachbuchautor und Coach

Siehe auch:
 Proost
 Brost